|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Gummersbach

Weblinks 

Gummersbach
!